ЗП:

 Заробітна плата
 Зарядний пристрій
 За порядком (в таблицях)